«Преступник и адвокаты» — советский телефильм 1981 года режиссёра Юнуса Юсупова, снятый на киностудии «Таджикфильм».

Сюжет 
Следователь Мирзоев ведет дело о поджоге такси, быстро находит виновного — пятнадцатилетнего школьника Сироджа. На допросе подросток замыкается и отказывается отвечать, ему грозит реальный срок заключения. Чтобы узнать причину, толкнувшую юношу на преступление, следователь встречается с его матерью Сайрам, с водителем такси Ризо, а также с друзьями и учителями мальчика — становящимися на защиту Сироджа, его «адвокатами».

Фильм строится таким образом, что мы получаем возможность просматривать жизненную драму героев фильма с весьма определённых точек зрения, и эти-то точки зрения как раз и есть самое интересное в картине. Именно такой парадокс: главные герои фильма, как правило, не вызывают того любопытства, которое мы часто испытываем, глядя на фигуры второго плана, эпизодические.

В ходе следствия устанавливается, что поджог совершён Сироджем когда он возвращался домой со свидания с отцом, находящимся в тюрьме за наезд на пешехода. Следователь узнаёт, что водитель сожжённого такси Резо был первым возлюбленным матери мальчика Сайрам, год назад вернулся в город и пытался возобновить отношения, но был отвергнут. Однако, это дало повод для сплетен и пересудов. Кроме того выясняется, что виновником того наезда на пешехода была мать мальчика, но отец взял вину на себя. Все эти события больно ранили Сироджа, и поджог был спонтанным выражением гнева, без умысла — в состоянии аффекта, и суд приговаривает Сироджа к условной мере наказания.

В ролях 
 Марат Хасанов — Мирзоев, следователь
 Искандар Иркаев — Сиродж
 Марат Арипов — Ризо, таксист
 Баба Аннанов — отец Сироджа
 Савринисо Сабзалиева — Сайрам, мать Сироджа
 Николай Рыбников — тренер
 Сайрам Исаева — завуч
 Хамза Умаров — прокурор
 Виктор Павлов — «профессор»
 Юнус Юсупов — управляющий
 М. Авдонина — Вера
 Б. Ильябаев — Тавассиев
 И. Хушвахтов — Надик

В эпизодах: Мехрангиз Гасанова, Маргарита Касымова, Ато Мухамеджанов, Шоди Салихов, Хашим Рахимов и другие

Литература 
 Смирнов В. — Вопросы и ответы дебюта (Худож. фильм «Преступник и адвокаты») // Коммунист Таджикистана, 27 ноября 1981
 Тримбач С. — Увидеть мир (О соврем. тадж. кинематографе, в том числе о фильме «Преступник и адвокаты») // Искусство кино, № 4, 1982. — стр. 44—58
 Преступник и адвокаты // Советские художественные фильмы: 1980—1981. — М.: Нива России, 1995. — стр. 301

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы 1981 года
Телефильмы СССР 1981 года
Телефильмы студии «Таджикфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о законе